Вильский — фамилия; имеет женскую форму Вильская.
 Вильский, Вадим Константинович (1925—2001) — советский актёр театра и кино.
 Вильский, Вениамин Владимирович (1925—1980) — Герой Советского Союза.
 Вильский, Теофил Юзеф (1935—2022) — католический прелат, вспомогательный епископ Калиша с 8 апреля 1995 года по 31 октября 2011 года.